La Copa de Alemania 1979-80 fue la 37.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 128 equipos.

El campeón defensor Fortuna Dusseldorf venció al 1. FC Colonia en la final para ganar su segunda copa nacional de manera consecutiva.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Tercera Ronda

Replay

Cuarta Ronda

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 

	

1980
Fútbol en 1979
Fútbol en 1980
Alemania en 1979
Alemania en 1980
Fortuna Düsseldorf